Рубен Мартинес Вильена (; , Алькисар, провинция Артемиса, Куба — , ) — кубинский политический деятель, революционер, , .

Биография 
Сын учителя. Во время учёбы на юридическом факультете Гаванского университета, был одним из активных участников движения за университетскую реформу, программа которого включала требования университетской автономии и демократизации просвещения.

После окончания университета работал адвокатом.

В 1923 году Вильена был одним из тринадцати писателей и художников, участвовавших в «Протесте тринадцати», осуждавших правительство президента Альфредо Саяс-и-Альфонсо. Позже, один из создателей «Группы меньшинства» художников и интеллектуалов (Grupo Minorista), требовавшей радикальных реформ в политической, экономической и культурной жизни. «Группа меньшинства» стала влиятельным фактором в кубинской культуре и политике.

Р. Мартинес Вильена — один из организаторов Народного университета им. Х. Марти (1923) и Антиимпериалистической Лиги Америки (1925).

После знакомства с Хулио Антонио Мелья в 1927 году вступил в Коммунистическую партию Кубы.

В 1928—1930 годах руководил рядом забастовок против диктатуры Херардо Мачадо; избран в состав ЦК Компартии Кубы. В 1930 году, заболев туберкулёзом, был вынужден эмигрировать сперва в США, а затем в СССР, где работал в Коминтерне и Профинтерне.

В 1933 году вернулся на родину. Участвовал в подготовке всеобщей забастовки, приведшей к падению диктатуры X. Мачадо в августе 1933 г.

Умер в Гаване 16 июня 1934 года в санатории Ла-Эсперанса. Похоронен на кладбище Колон.

Творчество 
Писать первые стихи начал в возрасте 11 лет. С 1917 до конца 1920-х годов публиковал стихи и рассказы в кубинских газетах и журналах, в частности, в стихотворении «Лирико-гражданское послание» поэт призывал к борьбе против американского империализма, за освобождение Кубы.

После вступления в компартию, отказался от поэзии, чтобы полностью посвятить себя политической деятельности.

Избранные произведения 
 «Лирико-гражданское послание» (1923, переизд. 1980),
 «Одной кубинке» (1929)
 «Недреманное око» (Сборник стихов, изд. 1936).
 «La pupila insomne. Con un bosquejo biográfico de Raúl Roa», (3 ed., La Hab., 1960).

Литература 
 Рубен Мартинес Вильена. // Поэзия Кубы. — М.: Прогресс, 1980. — С. 110—115.
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Энциклопедический справочник «Латинская Америка». — М.: Советская Энциклопедия. Главный редактор В. В. Вольский. 1979—1982.
 Литературный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. 1987.

Примечания 

Революционеры Кубы
Члены Коммунистической партии Кубы
Юристы Кубы
Выпускники Гаванского университета
Деятели Коминтерна
Деятели Профинтерна
Умершие от туберкулёза
Похороненные на кладбище Колон